Opocunonia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Opocunonia ingår i familjen Cunoniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Harsyreordningen
Opocunonia